Ча́йки () — наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах. Многие виды считаются синантропными — они живут вблизи человека и получают от этого выгоду.

Как правило, это крупные либо среднего размера птицы, с белым или серым оперением, часто с чёрными отметинами на голове или крыльях. Одними из отличительных характеристик являются сильный, слегка загнутый на конце клюв, и хорошо развитые плавательные перепонки на ногах. У некоторых видов на конце нижней части клюва есть красное пятно, которое выполняет роль сигнального раздражителя, побуждающего родителей к кормлению птенцов (голодные птенцы трогают своим клювом это пятно, тем самым провоцируя у родителей рефлекс отрыгивания пищи).

Систематика крупных видов чаек зачастую сложна — разные орнитологи выделяют от двух до восьми видов из групп серебристых чаек или клуш. К тому же, для чаек свойственно межвидовое скрещивание, когда гибридное потомство обладает промежуточными характеристиками.

Классификация 
Международный союз орнитологов включают в род 24 вида:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые виды, ранее относимые к роду чаек, в результате молекулярно-генетических исследований перенесены в роды Chroicocephalus, Ichthyaetus, Leucophaeus, Rissa и др.

См. также 
 
 
 Национальный парк «Скала чаек»

Примечания

Литература 
 

 
Роды птиц